Agata bezeichnet:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Agathe
 eine Kartoffelsorte, siehe Agata (Kartoffel)
 ein japanisches Lehen, siehe Nobeoka (Han)
 eine japanische Verwaltungseinheit des Altertums, siehe Agata (Japan)

AGATA steht als Abkürzung für:
 eine litauische Verwertungsgesellschaft, siehe AGATA (Organisation)
 Advanced Gamma Tracking Array, ein Gammastrahlungsspektrometer

Agata ist der Familienname folgender Personen:
 Kōichirō Agata (* 1956), japanischer Verwaltungswissenschaftler

Siehe auch:
 Sant’Agata
 D’Agata

AGATA